De Antipatriden waren een Macedonische dynastie van 305 tot 294 v.Chr.

De lijn begint bij Antipater, die in 334 v.Chr. stadhouder werd van Macedonië toen Alexander de Grote zijn veroveringstocht tegen het Perzische Rijk begon. Antipater was een vertrouweling van Alexander, en was een verre verwant van diens geslacht, de Argeaden. Na Alexanders dood werd Antipater een belangrijke diadoch, die tussen 320 en 319 v.Chr. zelfs rijksregent werd en daarmee feitelijk één jaar de machtigste van het Macedonische Rijk was. Zijn zoon Kassander vestigde in Macedonië een machtsbasis en was van 317 tot 311 v.Chr. ook rijksregent, al stelde die titel weinig meer voor in het door oorlog verscheurde rijk. Zijn invloed strekte zich ook uit over de Griekse poleis. In 305 of 304 riep Kassander zich uit tot koning van Macedonië, en werd daarmee de grondlegger van de Antipatridische dynastie. Deze dynastie bleef niet lang aan de macht, aangezien ze in 294 v.Chr. werd vervangen door de Antigoniden.

Koningen van de Antipatriden  
Kassander 305-297 v.Chr.
Philippos IV 297-296 v.Chr.
Alexander V 296-294 v.Chr.
Antipater II 296-294 v.Chr.

Stamboom van de Antipatriden

 
Hellenistische dynastie